Salisbury poate însemna:
Oraș în Marea Britanie
Catedrala de la Salisbury
SUA
Salisbury Sound, în Alaska
Salisbury, Connecticut
Salisbury, Maryland
Salisbury University
Salisbury, Massachusetts
Salisbury, Missouri
Salisbury, New Hampshire
Salisbury, Herkimer County, New York
Salisbury, Nassau County, New York
Salisbury, North Carolina
Salisbury, Pennsylvania
Salisbury, Vermont
Rhodesia, azi Zimbabwe
Salisbury, azi Harare